Il tacchino conteso (Cold Turkey) è un cortometraggio di Pluto del 1951.

Trama
Pluto e il gatto Milton si addormentano mentre stanno guardando il wrestling in televisione; quando vengono svegliati da una pubblicità di un tacchino arrosto i due vanno a prendere il proprio tacchino dal frigorifero, ma litigano a vicenda fino a quando il tacchino non si brucia a causa dell'energia della televisione. Ciò che rimane del tacchino è solo un osso, così i due si mettono a lottare usando le stesse mosse del wrestling (con tanto di commento) che la tv trasmetteva.

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi di Pluto
Film d'animazione statunitensi